Mužská dvouhra Qatar ExxonMobil Open 2018 probíhala úvodní lednový týden roku 2018. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl srbský tenista Novak Djoković, který se plánoval na okruh vrátit po dlouhodobém zranění lokte. Pro přetrvávající bolest v lokti se však před rozehráním odhlásil a uvedl, že se vrátí až bude absolutně zdravý.

Vítězem se stal 31letý francouzský tenista Gaël Monfils, jenž ve svém čtvrtém dauhaském finále zdolal ruského hráče Andreje Rubljova po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně i na Qatar Open si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Monfils startoval na divokou kartu, když od zářijového US Open 2017 nehrál pro zranění kolena.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2018
ATP World Tour 2018